Хильдега́рда (устар. Гильдегарда; , )

Немецкое имя 
 Хильдегарда из Винцгау (758—783) — жена короля Карла Великого.
  (828—856) — дочь короля Людовика II Немецкого и его жены Хеммы.
 Хильдегарда Бингенская (1098—1179) — монахиня-бенедиктинка, литератор, поэт и музыкант, автор трудов по естествознанию и медицине.
 Хильдегарда Баварская (1825—1864) — баварская принцесса из рода Виттельсбахов, дочь короля Баварии Людвига I и его жены Терезы.

Женские имена
Страницы значений:Тёзки